Příjmení Shanks nosí více významných osobností:

 Alexandra Shanks (* 1973) – kanadská herečka
 Don Shanks (* 1950) – americký herec a kaskadér
 Michael Shanks (* 1970) – kanadský herec